Липицкий — фамилия.

 Липицкий, Василий Семёнович (род. 1947) — российский политический деятель.
 Липицкий, Виктор Дмитриевич (1921—1994) — заслуженный художник РСФСР, народный художник РФ (1994).
 Липицкий, Семён Васильевич (1913—1996) — советский историк.